Зоосад Эссехоф () — это небольшой зоопарк в Лере (Нижняя Саксония), Германия, примерно в 15 километрах от города Брауншвейг.

История 
Зоосад официально открылся в 1968 году. В 1974 году на территории был открыт кафетерий. В 1976 году был открыт вольер ватусси, в 1978 - вольер для зебр, в 1988 - дом обезьян (павианов и гиббонов). В 2002 году открылась смотровая площадка, расположенная на глубине 3 метров под водой.  В 2007 году был реконструирован вольер для оленей и открыта Австралийская экспозиция .

С 1991 года находится в частной собственности и не получает государственной поддержки.

Животные 

В зоопарке представлены как дикие (рыси, олени, совы), так и домашние животные (быки, домашние козы, овцы). Среди экзотических животных представлены страусы, зебры, ватусси, кенгуру, эму, нанду, альпака и другие. Всего представлено 260 животных 50 видов.

Посетители зоосада имеют возможность приобрести еду для самостоятельного кормления животных.

Членство 
Зоосад является членом нескольких немецких и международных объединений зоопарков. Зоосад входит в Немецкое сообщество зоопарков (), Немецкий союз природных заповедников (), а также во Всемирное сообщество зоопарков и аквариумов ().

Фотографии

Ссылки 

 Официальный сайт зоосада

Примечания 

Зоопарки Германии
Здания и сооружения Нижней Саксонии